2e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 2e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 2e Leger (Japan) - Japanse legereenheid
 2e Leger (Sovjet-Unie) - Russische legereenheid